Stanisław Grodzki (XVI w.) – jezuita
 Stanisław Grodzki – prekursor automobilizmu w Polsce
 Stanisław Grodzki (1892-1946) – generał